Ed (série) — série de televisão da NBC, estrelada por Tom Cavanagh
 Ed (filme) — filme de 1996, estrelado por Matt LeBlanc
 ed (software) — editor de texto

Hipocorísticos
Desambiguações de cinema